

Musique 
 Autour de minuit, chanson de Claude Nougaro sur l'album Tu verras, sorti en 1978
 Autour de minuit, album de Julie Pietri, sorti en 2007

Cinéma 
 Autour de minuit, film de Bertrand Tavernier, sorti en 1985

Entreprise 
 Autour de minuit, société de production audiovisuelle française créée en 2001.

Voir aussi 
 'Round Midnight, standard de jazz de Thelonious Monk